Moussey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Moussey (Aube) im Département Aube
 Moussey (Moselle) im Département Moselle
 Moussey (Vosges) im Département Vosges

Siehe auch:
 Mousset
 Moussy